Napredak pojam koji se najčešće koristi u pozitivnom smislu  
Napredak (časopis)
NK Napredak iz Velike Mlake kod Zagreba

HKD Napredak, hrvatsko kulturno društvo, udruga BiH Hrvata
NK SAŠK Napredak, nogometni klub u okviru HKD "Napredak" iz Sarajeva

OK Napredak Odžak, odbojkaški klub iz Odžaka, BiH

FK Napredak Kruševac, nogometni klub iz Kruševca, Srbija
FK Napredak Aleksinac, nogometni klub iz Aleksinca, Srbija